СУГ:
 СУГ — сжиженные углеводородные газы.
 Суг — народ группы моро на Филиппинах.